Études-Tableaux è il titolo di due raccolte di studi per pianoforte di Sergej Rachmaninov:
Études-Tableaux, Op. 33
Études-Tableaux, Op. 39